Anton I av Portugal (), född 1531 i Lissabon i Portugal, död 26 augusti 1595 i Paris i Frankrike, var en portugisisk kung under successionskrisen, innan den spanska kungen Filip II erövrade kungakronan. Han var en utomäktenskaplig son till Ludvig av Portugal.

Anfäder

Referenser 

Personer i Portugal under 1500-talet
Födda 1531
Avlidna 1595
Män
Portugals regenter
Huset Aviz